Шемспері Султан (1612-1675) — наложниця османського султана Мурада IV.

Біографія 
Народилась в Албанії. Донька Прогонзаде Осман Бея з сімейства Прогон.

Шемспері була служницею Айше Султан і отримала виховання при її дворі. Вона була подарована Султану Мураду його матір'ю Кесем Султан, коли той зійшов на трон. Дочка тітки Шемспері була віддана в служінні самої Шемсері як nemide (фрейліни). Старший брат Шемспері Яхья Ага служив Султану. А  Дамат (зять) Насух ​​Паша був її родичем.

Померла в 1675 році в старому старому палаці.

Діти 
Сини
 шехзаде Нуман (1628—1629)
 шехзаде Мехмед (1633—1637)
Доньки
 Гевхерхан-султан (1630 —?)

Примітки 

Дружини османських султанів